Делюк, Жан Андре — геолог и метеоролог.
 Делюк — крупный древний ударный кратер в южной материковой части видимой стороны Луны.